Il toponimo Ohaba può riferirsi a diverse località della Romania:
Ohaba, comune del distretto di Alba
Ohaba Lungă, comune del distretto di Timiș